Місто
 Хирів
Станція
 Хирів (станція)
Контрольно-пропускний пункт
 Хирів (пункт контролю)